Voor een oplijsting van kometen bestaat er een onderscheid tussen terugkerende kometen met een "kleine" omlooptijd (minder dan 200 jaar), ook wel "periodieke kometen" genoemd, en niet terugkerende of kometen met een heel lange omlooptijd, ook wel "niet-periodieke kometen" genoemd. 

 Lijst van periodieke kometen
 Lijst van niet-periodieke kometen

Zie ook
 Komeet